Thürer ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Thürer (* 1945), Schweizer Rechtswissenschafter
 Georg Thürer (1908–2000), Schweizer Schriftsteller und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Dürer